Szent Jakabról elnevezett templom az alábbi településeken található:

Ausztriában:
 Szent Jakab-templom (Németújvár), Németújvár

Bosznia-Hercegovinában:
 Szent Jakab-templom (Međugorje), Međugorje

Csehországban:
 Szent Jakab-templom (Brno), Brno
 Szent Jakab-templom (Kutná Hora), Kutná Hora

Horvátországban:
 Szent Jakab-templom (Abbázia), Abbázia

 Szent Jakab-templom (Perlak) Perlak
 Szent Jakab-templom (Pipunar) Pipunar
 Szent Jakab-templom (Pitve) Pitve

Magyarországon:
 Szent Jakab apostol-templom (Adács) Adács
 Szent Jakab-plébániatemplom (Csépa) Csépa
 Szent Jakab-templom (Dány) Dány
 Szent Jakab-templom (Döröske) Döröske
 Szent Jakab-templom (Ebergény) Ebergény
 Szent Jakab-templom (Eger) Eger
 Szent Jakab-templom (Egyházashetye) Egyházashetye
 Szent Jakab-templom (Gencsapáti) Gencsapáti
 Szent Jakab-templom (Hegyhátszentjakab) Hegyhátszentjakab
 Szent Jakab apostol-templom (Jászjákóhalma) Jászjákóhalma
 Szent Jakab-templom (Kőszeg) Kőszeg
 Szent Jakab apostol plébániatemplom Lébény
 Szent Jakab-templom (Lengyeltóti) Lengyeltóti
 Szent Jakab-templom (Lőcse) Lőcse
 Szent Jakab-templom Mórichida-Árpás
 Szent Jakab apostol-templom (Nagykutas) Nagykutas
 Szent Jakab-templom (Nézsa) Nézsa
 Szent Jakab-templom (Pósfa) Pósfa
 Szent Jakab apostol-templom (Szomód) Szomód
 Szent Jakab apostol-templom (Tornaszentjakab) Tornaszentjakab
 Szent Jakab apostol-templom (Vág) Vág
 Szent Jakab-templom (Vászoly) Vászoly
 Szent Jakab apostol-templom (Zagyvaszentjakab) Zagyvaszentjakab

Romániában:
 Szent Jakab apostol-templom (Homoródremete) Homoródremete

Szlovákiában:
 Szent Jakab-templom (Csütörtök) Csütörtök
 Szent Jakab-templom (Lőcse) Lőcse
 Szent Jakab-templom (Nagyszombat) Nagyszombat
 Szent Jakab-templom (Zseliz) Zseliz

Törökországban:
 Szent Jakab-templom, Niszibisz